Svjetsko prvenstvo u hokeju na ledu međunarodno je hokej na ledu natjecanje u kojemu se natječu muške nacionalne reprezentacije. Natjecanje nadgleda IIHF, vrhovno tijelo hokej na ledu. Od 1930. godine i Svjetskoga prvenstva u Francuska i Njemačka natjecanje se održava svake godine izuzevši 1940. – 1946. kada se nije igralo zbog Drugoga svjetskoga rata, 1980, 1984 i 1988. Trenutačni svjetski prvak je Švedska.

Do sada je odigrano 81 turnira, a samo je osam različitih reprezentacija osvajalo ovaj prestižni naslov.

Svjetsko prvenstvo u hokeju na ledu za muškarce

Osvajači odličja 

Plava pozadina označava olimpijsku godinu. Onda su se rezultati s OI priznavali kao svjetsko prvenstvo.

Uspješnost po državama 
(stanje nakon 2017.)

Vidi još 
- hokej na ledu na Olimpijskim igrama 
- svjetski kup u hokeju na ledu 
- europsko prvenstvo u hokeju na ledu

Vanjske poveznice